Cott kan syfta på:

 Larry Niven (1938–), Laurence "Larry" van Cott Niven, en amerikansk science fiction-författare
 Cott Corporation – en kanadensisk dryckestillverkare

Se även 
 Cotta